Quintus peut désigner plusieurs choses. En tant que nom commun, il dénomme de manière scientifique le cinquième orteil. En tant que nom propre, il peut désigner :

Prénom et patronyme 
Quintus est un prénom masculin latin, ainsi qu'un patronyme.

Sens et origine du nom 
Quintus est un prénom masculin latin très usité sous l'empire romain. Le prénom signifie le « cinquième » dans le sens de « né le cinquième mois » (Quintilis qui deviendra ultérieurement Iulius, juillet), ou encore dans le sens de « né comme le cinquième enfant de la famille ».

Variantes linguistiques

Dérivés 
Il existe de nombreux dérivés latins masculins et féminins de Quintus, donnant par la suite des variantes dans les autres langues. Ainsi, le dérivé Quintinus a donné par la suite le prénom .

Variantes masculines

Variantes féminines

Saints chrétiens

Saints catholiques et orthodoxes 
 Quintus (), ou Cointus, dit « le Thaumaturge », ou Quintus de Phrygie (en grec : Κόϊντος Ομολογητής και Θαυματουργός, Kóïntos Omologêtếs kai Thaumatourgós) ; fêté le 2 mars.
 Quintus ou Cointus (en grec : Κόϊντος, Kóïntos), martyr ; fêté le 2 juillet
 Koïntas (en grec : Κοΐντας), martyr (fête le 30 octobre).

Saints catholiques 
 Quintus (ou Quint) (), martyr en Afrique (fête le 18 décembre).
 Quintus (ou Quint), martyr italien à Rome (fête le 10 mai).

Variante Quintius 
 Quintius (), martyr (fête le 4 octobre).
 Quintius, martyr à Sorrento (fête le 19 mars).
 Quintius, martyr à Capoue (fête le 5 septembre).

Variante Quintinus 
 Quentin du Vermandois (Quintinus) (), martyr en Picardie (fête le 31 octobre).
 Quentin (ou Quintin) de Tours (Quintinus) (s), martyr en Touraine (fête le 4 octobre).

Variante Quintianus 
 Saint Quintien (Quintianus ou Quinctianus) (s), évêque de Rodez puis des Arvernes (fête le 13 novembre).
 Quintien, ou Quentien (), patron protecteur de Lieusaint, où une église lui est dédiée. Une fontaine miraculeuse, mentionnée dans les textes anciens, censée guérir la fièvre, porte également son nom (fête le 21 juin).
 Quintien (), martyr à Carthage (fête le 23 mai).
 Quintien, martyr arménien (fête le 1er avril).
 Quintien, évêque en Gaule (fête le 14 mai).

Variante Quintilis 
 Quintilis (ou Quintil), évêque et martyr à Nicomédie (fête le 8 mars).

Personnalités portant ce prénom

Variante Quintus 
 Quintus Fabius Maximus Allobrogicus
 Quintus Fabius Maximus Rullianus, consul et dictateur romain
 Quintus Fabius Maximus Verrucosus, consul et censeur romain
 Quintus Fabius Pictor, premier historien romain
 Quintus Tullius Cicero
 Quintus Roscius Gallus, acteur romain
 Gaius Messius Quintus Trajanus Decius
 Quintus Septimius Florens (Tertullien)
 Quintus Sertorius, homme politique romain
 Quintus de Smyrne (en grec : Κόιντος Σμυρναίος, Kóintos Smyrnaíos), écrivain grec
 , plusieurs personnalités romaines.

Variante Quint 
 Quint Buchholz, auteur et illustrateur allemand

Aéronautique 
 Le  Quintus est un planeur de classe libre construit par Schempp-Hirth.

Voir aussi
 Liste des articles commençant par Quintus

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom latin
Prénom masculin